Gabriel Sedlmayr ist der Name folgender Personen:

* Gabriel Sedlmayr der Ältere (1772–1839), deutscher Brauereibesitzer (Spatenbräu, München), Vater von Gabriel Sedlmayr dem Jüngeren 
 Gabriel Sedlmayr der Jüngere (1811–1891), deutscher Brauereibesitzer (Spatenbräu, München), Sohn von Gabriel Sedlmayr dem Älteren
 Gabriel von Sedlmayr (1850–1931), deutscher Brauereibesitzer (Franziskaner-Brauerei), Sohn von Joseph Sedlmayr (1808–1886) Brauereibesitzer (Franziskaner-Brauerei) und Enkel von Gabriel Sedlmayr dem Älteren